Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Hebe:
 Le HMS Hebe (1782) est une frégate française de 38 canons capturée en 1782, rebaptisée Blonde en 1805 et démantelée en 1811.
 Le HMS Hebe (1804) était un cinquième rang de 32 canons en service de 1804 à 1813.
 Le HMS Hebe (1826) était une frégate de 46 canons de la classe Leda lancée en 1826, a été détruite en 1861 et a été démantelée en 1873.
 Le HMS Hebe (1892) était une canonnière torpilleur de classe Alarm lancée en 1892, convertie en dragueur de mines en 1909 et vendue en 1919.
 Le HMS Hebe (J24) était un dragueur de mines de la classe Halcyon lancé en 1936 et coulé par une mine au large de Bari en novembre 1943

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). Londres: Chatham Publishing. .